Chalupka je příjmení těchto osob:

 Adam Chalupka (1767–1840) – slovenský učitel, evangelický farář a náboženský spisovatel
 Ján Chalupka (1791–1871) – slovenský dramatik, publicista, spisovatel-prozaik a evangelický kněz
 Samo Chalupka (1812–1883) – slovenský spisovatel, básník a evangelický kněz

Slovenská příjmení